Pasquale de Rossi – pittore italiano
 Pasquale De Rossi – politico italiano